Baixada Digital é um projeto da FAETEC que leva internet banda larga gratuitamente para municípios da Baixada Fluminense. Seu sinal foi inaugurado em .

São João de Meriti, além de parte de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo recebem a internet do Baixada Digital.

Ligações externas 
 
 

Telecomunicações do Brasil
Inclusão digital
Sites